Electronic Sports World Cup — ежегодный киберспортивный турнир.
 Extended Semantic Web Conference (раньше European Semantic Web Conference) — ежегодная европейская конференция, посвящённая технологии Semantic Web.